Белотић је насеље у општини Богатић, у Мачванском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1.557 становника.

Галерија

Радованова кула 

У овом селу је рођен Милић од Мачве, познати сликар и који је на спомен на оца Радована подигао имање са кулом која носи очево име.

Историја 

Овде се 1890. догодило да је председник општине осудио свог љубавног супарника на смрт због крађе сена, што је извршено, а касније су и он и пандури били на дугој робији.

Демографија 
У насељу Белотић живи 1.417 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,6 година (40,6 код мушкараца и 42,5 код жена). У насељу има 504 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,46.

Ово насеље је највећим делом насељено Србима (према попису из 2002. године). Насеље Беолотић је између осталог познато као родно место једног од највећих српских сликара Милића од Мачве, који је у делу насеља под називом Лепеница саградио једну од својих препознатљивих грађевина „Радован кулу“, посвећену његовом оцу солунском борцу Радовану Станковићу и његовом родном месту.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији